Der Okal Cup 2000 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Oktober 2000 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 12 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 9 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 8 kB)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Eckental